podporucznik Marian Bohusz-Szyszko – malarz ekspresjonista, jeden z jeńców Oflagu II B Arnswalde
 Józef Karol Potocki – pisarz i publicysta działający pod pseudonimem Marian Bohusz